Rezultati alpskega smučanja na XVI. zimskih olimpijskih igrah.

Tekmovanja so potekala ne treh prizoriščih, moški slalom v Les Ménuiresu, ostale moške discipline v Val d'Isèrju in vsa ženska tekmovanja v Méribelu.

Moški

Smuk 
Tekmovanje je potekalo 9. februarja.

Superveleslalom 
Tekmovanje je potekalo 16. februarja.

Veleslalom 
Tekmovanje je potekalo 18. februarja.

Slalom 
Tekmovanje je potekalo 22. februarja.

Kombinacija 
Tekmovanje je potekalo 11. februarja.

Ženske

Smuk 
Tekmovanje je potekalo 15. februarja.

Superveleslalom 
Tekmovanje je potekalo 18. februarja.

Veleslalom 
Tekmovanje je potekalo 19. februarja.

Slalom 
Tekmovanje je potekalo 20. februarja.

Kombinacija 
Tekmovanje je potekalo 13. februarja.

1992
Športi Zimskih olimpijskih iger 1992